Броденбах:

 Броденбах — коммуна в Германии.
 Броденбах — река в Германии.